Landkreis Oschersleben ist der Name folgender Landkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landkreis Oschersleben (Bode) (1816–1952)
 Landkreis Oschersleben (1990–1994), siehe Kreis Oschersleben